Venon, commune française de l'Eure ;
 Venon, commune française de l'Isère.

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France